Ruth Prawer Jhabvala – brytyjska pisarka i scenarzystka
 Jehoszua Prawer – izraelski mediewista